Ро́зовый:

 Розовый цвет
 Розовый — посёлок в Лабинском районе Краснодарского края России.
 Розовый — посёлок в Городском округе Алушта/Алуштинском городском совете Крыма.
 «Розовый» — стихотворение К. Д. Бальмонта.

См. также 
 Розовый треугольник — один из символов ЛГБТ-движения.